Németország
 Szent Apostolok-templom (Köln)

Románia
 Szent apostolok fatemplom (Groppa)
 Szent apostolok fatemplom (Kosztafalva)
 Szent apostolok fatemplom (Poganesd)
 Szent apostolok fatemplom (Rákosfalva)

Bizánc
 Szent Apostolok-templom (Konstantinápoly) (4. század – 1461)